Il singolare del torneo di tennis Siberia Cup 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Donskoj che ha battuto in finale Illja Marčenko 6–7(6–8), 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Evgenij Donskoj (Campione)
 Josselin Ouanna (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (ritiro a causa di un infortunio alla gamba)
 Ivan Serheev (semifinali)

  Illja Marčenko (finale)
  Igor' Kunicyn (semifinali)
  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
  Evgenij Korolëv (quarti di finale)
  Radu Albot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Siberia Cup 2012